Райкін — російське єврейське прізвище, похідне від жіночого імені Раїса.

Відомі носії:
 Райкін Аркадій Ісаакович (1911 — 1987) — російський і радянський актор театру і кіно.
 Райкін Костянтин Аркадійович (* 1950) — російський актор театру і кіно, керівник московського театру «Сатирикон», професор.

Єврейські прізвища